Муниципалитет Олаваррия  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 7715 км². Население — 111708 человек. Плотность населения — 14,48 чел./км².

Административный центр — Олаваррия.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетами Деро, Боливар
на северо-востоке — с муниципалитетом Тапальке
на востоке — с муниципалитетом Асуль
на юго-востоке — с муниципалитетом Бенито-Хуарес
на юге — с муниципалитетом Лаприда
на юго-западе — с муниципалитетом Хенераль-Ла-Мадрид

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес